Элиан () — римский император-узурпатор в 285—286 годах.

Элиан был лидером восстания галльских и испанских багаудов вместе с Амандом в правление императора Диоклетиана. Восстание было подавлено полководцем Максимиана Геркулия Караузием в 286 году. В следующем году Караузий восстал в Британии. Аврелий Виктор «О цезарях»: …некие Элиан и Аманд, набрав шайку разбойников среди поселян, которых местные жители называют багаудами, опустошили много полей и пытались захватить многие города, он сейчас же направил туда с неограниченной военной властью своего друга Максимиана.

Примечания

Литература 
 Павел Орозий. История против язычников, 7.25.2.
 Евтропий. Бревиарий от основания Города, 9.20.3.
 Аврелий Виктор. О цезарях, 39.17-20.

Римские узурпаторы